

Населені пункти та їхні частини
 Новий Дворек — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Новий Дворек — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Новий Дворек — частина села Ґрабово-Кольоне в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки